Дубейко́вская () — польская фамилия.

Известные носители 
 Дубейковская, Екатерина (урождённая Бондаренко, р. 1988) — российский дизайнер. Жена Василия Дубейковского.
 Дубейковская, Яна Станиславовна (род. 1968) — российский психоаналитик, политтехнолог.

См. также 
 Дубейковский